Device (englisch für „Gerät“, „Bauelement“ oder „Blockbaustein“) steht für:
 , bei diversen Betriebssystemen eine Gerätedatei
 Device (Metal-Band), US-amerikanische Metal-Band
 Device (Pop-Rock-Band), US-amerikanisches Pop-Rock-Trio
 , ein elektronisches Bauelement
 , gleichbedeutend mit Medizinprodukt
 in der Informatik unspezifisch, kontextabhängig eine Bezeichnung für Peripheriegerät oder (Daten)endgerät
 bei Datenübertragungssystemen Alternativname für Datenendeinrichtung
 den Nickname des dänischen E-Sportlers Nicolai Reedtz

Siehe auch:
 Device-Management